Герб Макеевки — официальный символ города Макеевка Донецкой области

Описание и символика 
Герб был утверждён 20 апреля 2000 года. Автор герба Александр Васильевич Степанович.

Щит герба Макеевки — испанский, голубого цвета с чёрной оконечностью. Голубой цвет символизирует красоту, ясность и верность. Чёрный цвет символизирует угольную промышленность. Испанский щит выбран по рекомендации Украинского геральдического общества. Ранее для городов Донецкой области был характерен французский щит.

По центру герба в голубом поле изображено восходящее солнце. От диска солнца отходят шесть серповидных лучей. Солнце символизирует возрождение города, а также сохранение духовных традиций.

В чёрной оконечности изображены два скрещённых молота золотого цвета и цифры — дата основания города. Цифры также золотого цвета. Первоначально на гербе использовались цифры 1777, а затем после изменения официальной даты основания города — 1690. Молоты символизируют промышленность города, а также вместе с цифрами и чёрным цветом оконечности напоминают, что основание города было связано с добычей каменного угля.

Голубое и чёрное поле разделяет золотая полоса. Эта полоса символизирует металлургическую промышленность.

Герб венчает городская корона серебряного цвета. Она указывает на то, что Макеевка является городом областного подчинения.

Герб обрамляют пучки ковыля, увитые лентой зелёного цвета. В нижней части ленты буквами золотого цвета написано название города «Макеевка». Ковыль символизирует нахождение города в степной зоне.

История 

Герб Макеевки утверждён 15 декабря 1971 года решением № 575 исполкома городского Совета депутатов трудящихся. Автор — М.Панченко.

Описание герба:

Примечания

Ссылки 
 

Макеевка
Макеевка
Гербы 2000 года
Гербы с городскими коронами
Гербы с изображением солнца
Гербы с изображением молота
Гербы с изображением трав